Philharmonia peut désigner:
 L'Orchestre Philharmonia de Londres
 Le Quatuor Philharmonia (1930-1952)
 Philharmonia, série télévisée (2019)

Voir aussi

 (page d'homonymie)
Orchestre philharmonique